Il singolare del torneo di tennis Mallorca Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Álex López Morón che ha battuto in finale Orlin Stanojčev 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Francisco Roig (secondo turno)
 Álex Calatrava (secondo turno)
 Jacobo Diaz-Ruiz (primo turno)
 Andrej Čerkasov (semifinali)

 Frederik Fetterlein (primo turno)
 Marco Meneschincheri (quarti di finale)
 Allen Belobrajdic (primo turno)
 Nuno Marques (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mallorca Challenger 1997